

Persone 
 Johan F. L. Dreier (1775-1833) – pittore norvegese
 Frederik Dreier (1827-1853) – scrittore danese
 Katherine Dreier (1877-1952) – pittrice statunitense
 Hans Dreier (1885-1966) – scenografo tedesco
 David Dreier (1952) – politico statunitense
 Horst Dreier (1954) – giurista e filosofo del diritto tedesco
 Christoph Dreier (1981) – sciatore austriaco
 Verena Dreier (1985) – atleta tedesca

Politica 
 Dreier Landtag – assemblea congiunta della Provincia di Bolzano, della Provincia di Trento e del Tirolo (Austria)

Pagine correlate 
Dreyer